Murányi Eszter (-) karvezető, szolfézstanár.

Életútja 
Gyermekként tagja volt a Magyar Rádió Gyermekkórusának, majd az Angelica leánykarban énekelt. 2002-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetének Zeneelmélet-Szolfézs-Karvezetés szakán, emellett olasz nyelv és irodalmat hallgatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (2001-2006). Végzését követően a Continuo Zeneiskolában kezdett tanítani, majd a Hubay Jenő Zeneiskola szolfézstanára, és gyermekkórusának vezetője volt. 2015-2016-ban a Pekingi Magyar Kulturális Intézetben létesített Kodály Pont oktatója, hazatérése után a Tóth Aladár Zeneiskola szolfézstanára lett.

2003-tól 2014 között a rákospalotai Tavasz Nőikart vezette, jelenleg a Perugiában általa (2004-ben) alapított kórus, a „La Caffettiera Stioppeta" irányítója, amely 2005 óta az ELTE olasz tanszékének kórusaként működik.

Jegyzetek

Források 

Élő személyek
Magyar zenepedagógusok